Corda (motorfiets), een Duits motorfietsmerk
 CORDA, het reserveringssysteem van de KLM

Personen met de achternaam Corda
 August Carl Joseph Corda, een Tsjechische botanicus